Rollover steht für:
 Das Rollover-Komplott
 Rauchdurchzündung

Roll-over steht für:
 ein Achterbahnelement, siehe Achterbahnelemente#Roll-over